Тяньнаньхэ () — река на спорном участке индо-китайской границы.

География 
Река течёт с востока на запад по территории, которая в настоящее время контролируется Китаем, в конце поворачивая на юго-запад. Миновав пункт Бурца она оказывается на территории, контролируемой Индией, и после S-образного изгиба впадает в реку Шайок.

Ссылки 
 Китайская карта спорного участка индо-китайской границы

Реки Ладакха
Притоки Шайока